Richard Terrance McDermott, dit Terry McDermott, né le  à Essexville, est un patineur de vitesse américain.

Biographie 
Surnommé « la fusée d'Essexville », spécialiste du sprint, Il a remporté deux médailles  sur  aux Jeux olympiques d'hiver, une d'or à Innsbruck en 1964  et une d'argent à Grenoble en 1968. Son premier titre est réalisé au détriment du favori Evgueni Grichine et avec l'entraînement de Leo Freisinger.

Sa victoire dans le  à Innsbruck le , est la seule médaille d'or remportée par les États-Unis lors de ces Jeux olympiques d'hiver. Le , lors de son retour dans son pays, il débarque directement à New York pour participer en direct à l'émission la plus populaire du moment, le . Ce même jour, les  font leur première apparition à la télévision américaine dans le même programme, où ils interprètent cinq de leurs chansons. L'audience record est estimée à plus de  de spectateurs. Avant de présenter McDermott comme « le seul médaillé d'or américain des Jeux d'Innsbruck », Ed Sullivan arrange une photo en coulisses, qui va faire le tour du monde, où on voit ce sportif amateur, coiffeur dans la vie civile, faire semblant de couper les cheveux de Paul McCartney entouré des autres Beatles et de Sullivan, hilares.

Références

Liens externes 

 
 
 

Naissance en septembre 1940
Patineur de vitesse américain
Patineur de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Patineur de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Patineur de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Champion olympique américain
Champion olympique de patinage de vitesse
Naissance dans le comté de Bay (Michigan)
Médaillé d'argent olympique américain
Porte-drapeau olympique